Śleszyńscy herbu Doliwa – polski ród szlachecki
 Śleszyńscy herbu Wieniawa – polski ród szlachecki